|-
| (8601) Цикониа (Ciconia) || 3155 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8602) Эдикнемус (Oedicnemus) || 2480 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8603) Сенатор (Senator) || 3134 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8604) Ванье (Vanier) || 1929 PK || 12 августа 1929 || Сан-Хосе || C. J. Krieger
|-
| (8605) 1968 OH || 1968 OH || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
| (8606) 1971 UG || 1971 UG || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (8607) 1971 UT || 1971 UT || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (8608) Челомей (Chelomey) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (8609) Шувалов (Shuvalov) ||  || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8610) Гольдхабер (Goldhaber) || 1977 UD || 22 октября 1977 || Гарвард || -
|-
| (8611) Judithgoldhaber ||  || 18 октября 1977 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8612) Буров (Burov) ||  || 16 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (8616) Fogelquist ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (8617) Fellous || 1980 PW || 6 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (8618) Sethjacobson || 1981 DX || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 6 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|  ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8621) Джимпарсонс (Jimparsons) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8622) Маимбялик (Mayimbialik) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8623) Джоннигалэки (Johnnygalecki) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8624) Кейликуоко (Kaleycuoco) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8625) Саймонхелберг (Simonhelberg) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8626) Мелиссарауш (Melissarauch) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8627) Куналнайяр (Kunalnayyar) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8628) Davidsaltzberg ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8629) Чаклорри (Chucklorre) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8630) Биллпрэди (Billprady) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|  ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8632) Egleston || 1981 FR || 28 марта 1981 || Гарвард || -
|-
| (8633) Keisukenagao ||  || 16 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8634) Neubauer || 1981 GG || 5 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8635) Yuriosipov ||  || 13 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8636) Мальвина (Malvina) ||  || 17 октября 1985 || CERGA || - 
|-
|  ||  || 6 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8638) 1986 QY || 1986 QY || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 3 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8640) Ritaschulz ||  || 6 ноября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 27 января 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (8642) Shawnkerry ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (8643) Quercus || 1988 SC || 16 сентября 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8644) Бетулапендула (Betulapendula) || 1988 SD || 16 сентября 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8645) 1988 TN || 1988 TN || 5 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8647) Популус (Populus) || 1989 RG || 2 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8648) Саликс (Salix) || 1989 RJ || 2 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8649) Juglans ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 5 октября 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8651) Алинрэйналь (Alineraynal) ||  || 29 декабря 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (8652) Акация (Acacia) ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8653) 1990 KE || 1990 KE || 20 мая 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 20 мая 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8656) Купрессус (Cupressus) ||  || 16 августа 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8657) Цедрус (Cedrus) ||  || 16 августа 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 17 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8660) Сано (Sano) ||  || 15 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8661) Ратцингер (Ratzinger) ||  || 14 октября 1990 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 22 октября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8663) Дэвидджонстон (Davidjohnston) ||  || 18 февраля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8664) Григорийрихтерс (Grigorijrichters) ||  || 10 апреля 1991 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (8665) Даун-Айфель (Daun-Eifel) ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8666) Рейтер (Reuter) ||  || 9 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8667) Фонтане (Fontane) ||  || 9 апреля 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8668) Сатомимура (Satomimura) || 1991 HM || 16 апреля 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
|  ||  || 13 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 18 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8671) 1991 PW || 1991 PW || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8672) Морзе (Morse) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8675) 1991 YZ || 1991 YZ || 30 декабря 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8676) Люлли (Lully) ||  || 2 февраля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8677) Шарлье (Charlier) ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8678) Bal ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8679) Tingstade ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8680) Rone ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8681) Burs ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8682) Kraklingbo ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8683) Sjolander ||  || 2 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8684) Рейхвейн (Reichwein) ||  || 30 марта 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (8685) Форе (Faure) ||  || 4 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8686) Эйкенсайд (Akenside) ||  || 26 июля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8687) CERGA || 1992 PV || 8 августа 1992 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (8688) Делоне (Delaunay) ||  || 8 августа 1992 || CERGA || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 5 августа 1992 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8690) Swindle ||  || 24 сентября 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8691) Эцуко (Etsuko) ||  || 21 октября 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (8692) 1992 WH || 1992 WH || 16 ноября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8693) Мацуки (Matsuki) ||  || 16 ноября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8694) 1993 CO || 1993 CO || 10 февраля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8695) Bergvall ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8696) Kjeriksson ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8697) Olofsson ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8698) Bertilpettersson ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (8700) Gevaert ||  || 14 мая 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|}